Margaret Beaufort (c. 1437 – 1474) fue la hija de Edmund Beaufort, duque de Somerset y Lady Eleanor Beauchamp.

Su abuelos maternos eran Richard de Beauchamp, XIII conde de Warwick y su primera esposa Elizabeth de Beauchamp, IV baronesa Lisle. Elizabeth era hija de Thomas de Berkeley, V barón Berkeley y Margaret de Berkeley, III baronesa Lisle, por tanto heredera de su madre.

Matrimonio 

Margaret se casó en primeras nupcias con Humphrey Stafford, conde de Stafford, primogénito y heredero de Humphrey Stafford, duque de Buckingham y su esposa, Ana Neville. Anne era hija de Ralph Neville, conde de Westmorland y su segunda esposa, Juana Beaufort, hija menor de Juan de Gante y Catalina de Roet-Swynford. Tuvieron un solo hijo:

 Henry Stafford, II duque de Buckingham (4 de septiembre de 1454 – 2 de noviembre de 1483).

Su padre lideró las fuerzas leales a la Casa de Lancaster en la Primera batalla de St Albans (22 de mayo de 1455) contra su rival Ricardo de York. Lord Stafford siguió a su suegro en batalla. Su padre murió, y su esposo quedó herido. Margaret ya no con contaba con el apoyo paterno; situación que empeoró al enviudar, por culpa de una plaga propagada tres años después.

Ella contrajo segundas nupcias con Sir Richard Dayrell. Fueron padres de al menos una hija:

 Margaret Dayrell, esposa de James Tuchet, VII Barón Audley y madre de John Tuchet, VIII Barón Audley.

Ancestros 

Mujeres
Nobles de Inglaterra del siglo XV
Familia Stafford
Nacidos en Londres